Cham (persoon), volgens de Hebreeuwse Bijbel een van de zonen van Noach;
Cham (volk), een volk in Cambodja en Vietnam;
Cham (taal), de taal van dat volk;
Cham (schrift), het schrift dat gebruikt wordt voor bovenvermelde taal;
Cham (koning), koning van Cambodja in de 16e eeuw;
Cham (Griekenland) of Tsjam, islamitische, Albaneessprekende bevolking in het noordwesten van Griekenland (na WO2 grotendeels naar Albanië verdreven)
Tsam, een Tibetaans boeddhistische dans;
Cham (zanger), Jamaicaans reggae-artiest;
Cham (karikaturist) (pseudoniem van Amédée de Noé), Frans tekenaar;
Cham (Tibetaanse dans) 

Duitsland:
Landkreis Cham, een district in Duitsland;
Cham (stad), een stad in bovenstaand district;

Zwitserland:
Cham (Zwitserland), een stad in het kanton Zug.